Gisulf ist der Name folgender Herrscher:
 Gisulf I. (Benevent) († 706), Herzog von Benevent
 Gisulf II. (Benevent) (um 720–751), Herzog von Benevent
 Gisulf I. (Friaul) († um 581), Herzog von Friaul
 Gisulf II. (Friaul) († um 610), Herzog von Friaul
 Gisulf (Spoleto) († um 761), Herzog von Spoleto
 Gisulf I. (Salerno) (930–977), Herzog von Salerno
 Gisulf II. (Salerno) († 1077), Herzog von Salerno